«Вступая в контакт» (), «Джоуи» () — англоязычный немецкий кинофильм Ролана Эммериха. Большая часть фильма была снята в ФРГ, хотя действие разворачивается в США. Хотя полная 98-минутная версия полностью на немецком языке, в оригинале фильм был снят на английском языке (для международного проката), но англоязычная версия, которая демонстрировалась в США, имеет продолжительность только в 79 минут.

Сюжет 
9-летний мальчик Джоуи недавно потерял отца, но однажды вечером он понимает, что может общаться с ним при помощи игрушечного телефона. В Джоуи открываются телекенетические способности: он может двигать вещи. Когда мальчик обнаруживает в заброшенном доме странную говорящую куклу, его радость сменяется страхом.  Мальчик не предполагал, что вместе с отцовской душой пробудились и более темные потусторонние силы...

В ролях 
 Джошуа Моррелл — Джоуи Коллинз
 Ева Крилл — Лора Коллинз
 Тамми Шилдс — Салли
 Барбара Клейн — доктор Хейден
 Тим Эдвардс
 Джерри Холл — Уильям
 Маттиас Краус — Берни
 Кристина Геббельс — Алиса
 Шон Джонсон — Бобби
 Рэй Каселонис — Стивен
 Джек Энджел — голос куклы

Награды и номинации 
В 1987 году Роланд Эммерих был номинирован в категории «Лучший фильм» на фестивале фантастических фильмов Fantasporto.

Интересные факты 
 Кинокомпания «Centropolis Films» была основана режиссёром Роландом Эммерихом.

Ссылки 
 

Научно-фантастические фильмы США
Фильмы ужасов 1985 года
Фильмы ужасов США
Фильмы о серийных убийцах
Фильмы ФРГ
Фильмы Роланда Эммериха
Фильмы New World Pictures
Фильмы США 1985 года